Ronco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ronco Scrivia, kommun, Ligurien, Provincia di Genova, 
 Ronco Canavese, kommun, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Fiume Ronco, vattendrag, Emilia-Romagna, 
 Ronco (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 Ronco (ort i Italien, Lombardiet, Città metropolitana di Milano), 
 Ronco, Valdilana – en ort i kommunen Valdilana, tidigare kommunhuvudort för Trivero i Biella i Piemonte

Schweiz 

 Ronco sopra Ascona, ort och kommun i Ticino,

USA 

 Ronco, Pennsylvania, ort, Pennsylvania, Fayette County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar